La Facultad de Humanidades y Ciencias era una antigua facultad que integró la Universidad de la República (Uruguay), de la cual posteriormente se crearon:

 la Facultad de Ciencias;
 la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Humanidades y Ciencias